Die Fahrzeugwerk Bernhard Krone GmbH & Co. KG ist die Obergesellschaft der KRONE-Nutzfahrzeug-Gruppe, einem Teilkonzern der Bernard Krone Holding SE & Co. KG, mit Sitz in Werlte im Landkreis Emsland. Krone ist der zweitgrößte Hersteller von LKW-Anhängern und Sattelaufliegern in Europa.

Geschichte 
1906 ließ sich der Schmiedemeister Bernhard Krone in Spelle nieder und legte damals den Grundstein für ein Unternehmen im Nutzfahrzeugbau. Unter seinem Sohn Bernard Krone kam ein Maschinenhandel sowie eine kleine Landmaschinenfertigung hinzu.

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und des darauf folgenden wirtschaftlichen Aufschwung konnte auch Bernard Krone durch die gut florierenden landwirtschaftlichen Betriebe einen Anteil daran nehmen. Die Produktion der Landmaschinen wuchs an und es wurde in Werlte ein neues Werk gebaut. Die Produktion der Landmaschinen, Kipper und Miststreuer fand guten Absatz.

1970 ging landesweit der Kauf bzw. die Bestellungen von landwirtschaftlichen Geräten und Nutzfahrzeugen stark zurück. Nach dem Tod von Bernard Krone II übernahm dessen 29-jähriger Sohn Bernard Krone III das Unternehmen. 1971 erhielt er einen Auftrag von Kässbohrer für die Fertigung eines Dreiachs-Anhängers. Nachdem dieser Auftrag abgearbeitet war, entschloss sich Bernard Krone 1973, selber Nutzfahrzeuge für die Transportwirtschaft zu bauen.

Zur Unterscheidung von anderen Herstellern hatte er die Idee, den Namen bzw. einen „Krone“- Schriftzug am Heck des Anhängers bzw. Aufliegers anzubringen. Ein Unterfahrschutz hinten im unteren Fahrzeugbereich wurde an alle Krone-Fahrzeuge angebracht, der wie bisher nur in Schweden auch der Sicherheit diente. Im Jahr 1973 brachte Krone zusätzlich im Anhänger- und Sattelauflieger-Boden eine Coil-Mulde für den sicheren Transport für Stahlrollen an. Durch den fortschreitenden Container-Bedarf wurde die Produktion auf dementsprechenden Chassis erweitert.

Anfang 1996 stellte Krone einen „Swap Trailer“ als Neuheit vor. Dabei handelte es sich um einen speziellen Anhänger mit einer 15,65 Meter langen Wechselbrücke darauf, der wie ein Sattelauflieger aussah und sich mit durchgehender Ladefläche auch so beladen ließ, der jedoch mit einer Starrdeichsel mit dem Zugfahrzeug verbunden war, so dass es sich dabei theoretisch um einen Gliederzug handelte. Das Bundesverkehrsministerium jedoch teilte diese Ansicht nicht, stufte dieses Fahrzeug als Sattelzug ein und erteilte dafür keine Zulassung. Knapp 25 Jahre später griff Krone das Thema erneut auf und stellte im September 2020 den „Swap Liner“ vor, einen Sattelauflieger der 2 Standardwechselbrücken mit jeweils 7,45 mtr. Länge aufnehmen kann. Nachdem im Jahr zuvor die gesetzlich maximal erlaubte Länge für Lang-LKW Typ 1 auf 17,88 mtr. angehoben wurde entspricht dieser Sattelauflieger den verkehrsrechtlichen Vorschriften

Seit April 2000 bietet Krone auch Kühlkoffer an und ist inzwischen Europas zweitgrößter Produzent von Kühlsattelaufliegern.

Im Jahr 2006 produzierte das Werk insgesamt 26.000 rollende Einheiten, wobei täglich 130 Einheiten die Fabrikhallen verließen. Zwischen 1997 und 2008 wuchs der Umsatz bei Krone um ca. 20 Prozent. Im Werk Werlte sind rund 1000 Mitarbeiter beschäftigt, die eine Produktion von bis zu 30.000 Nutzfahrzeugen bewerkstelligen.

Anfang 2016 wurde unter dem Dach der neuen KRONE Nutzfahrzeug Gruppe das Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH und die BRÜGGEN Fahrzeugwerke sowie Service Gesellschaften miteinander verschmolzen. Auch die bisherigen KRONE Tochtergesellschaften wie die gigant Achsen, KRONE Used, das Trailerwerk in der Türkei und die verschiedenen ausländischen Vertriebsgesellschaften wurden in die neue KRONE Nutzfahrzeug Gruppe integriert.

Zusammen mit Liebherr gründete Krone Anfang 2019 die Marke °Celsineo für die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von modularen Kältesystemen für die Kühllogistik.

Fahrzeugwerk 
Das Fahrzeugwerk Bernard Krone ist schwerpunktmäßig in Deutschland und Europa aktiv, fertigt Fahrzeuge an den deutschen Standorten Werlte, Herzlake, Dinklage und Lübtheen. Von einem Produktionsstandort im türkischen Tire, den Krone ab September 2012 zunächst in einem Joint-Venture mit der Dogus Otomotiv betrieb, wird der türkische Markt sowie die osteuropäischen Anrainerstaaten als auch Nordafrika bedient. 2015 ging der Produktionsstandort in der Türkei zu 100 % in das Eigentum von Krone über. Das Produktprogramm umfasst Sattelauflieger, Anhänger und Motorwagen-Aufbauten. Im emsländischen Herzlake werden die kompletten Wechselsysteme beim Partnerunternehmen Brüggen gefertigt.

Siehe auch 
 Geschichte der Nutzfahrzeugindustrie 2006

Weblinks 

 Website der Fahrzeugwerk Bernard Krone

Einzelnachweise 

Nutzfahrzeughersteller
Produzierendes Unternehmen (Landkreis Emsland)
Werlte
Verkehr (Landkreis Emsland)
Fahrzeugwerk Bernard Krone